Laplace o LaPlace puede hacer referencia a:

 Pierre Simon Laplace (1749-1827), un astrónomo, físico y matemático francés.
 Distribución de Laplace.
 Ecuación de Laplace.
 Ley de Laplace.
 Número de Laplace.
 Resonancia de Laplace.
 Teorema de Laplace.
 Transformada de Laplace.
 Víctor Laplace (1943), un actor, director y guionista argentino.
 LaPlace, un lugar designado por el censo en el estado de Illinois (Estados Unidos).
 Laplace, un lugar designado por el censo en el estado de Luisiana (Estados Unidos).
 4628 Laplace, un asteroide descubierto en 1986 por Eric Walter Elst.